Алексей Петрович Охрименко (,  — , ) — советский «неофициальный» поэт, автор ряда популярных песен, автор-исполнитель («бард»).

Биография
Отец Алексея Охрименко, Фёдор Охрименко, с 1919 года работал в газете «Правда» в качестве «поэта-переводчика».

Алексей Охрименко после окончания школы был актёром в Театре Красной Армии, во время Великой Отечественной войны в 1942 году ушёл на фронт, был ранен. В 1943 году в госпитале в Шуе сочинил свою первую песню «Донна Лаура». Затем снова воевал, снова был ранен, в 1945 году участвовал в советско-японской войне.

Вернувшись с войны, Охрименко стал журналистом, работал в журнале для заключённых, много лет работал в газете «Воздушный транспорт». 

С 1947 по 1953 год Охрименко совместно со своими друзьями Сергеем Михайловичем Кристи (10.07.1921—19.01.1986) и Владимиром Федоровичем Шрейбергом (1924—1975) сочинил пять песен: «Граф Толстой», «Отелло», «Гамлет», «Батальонный разведчик», «Коварство и любовь». Затем Охрименко продолжал писать песни уже один («Михайло Ломоносов», «Муций Сцевола», «Беранже», «Сосудик», «Реквием»). 

Песни Охрименко «Батальонный разведчик» («Я был батальонный разведчик...»), «Граф Толстой», «Отелло», «Гамлет» в начале и середине 1950-х годов как народные пели инвалиды, ходившие с гармоннью или гитарой по подмосковным электричкам, собирая подаяния. Евгений Евтушенко в стихотворении «Мои университеты» писал:
Больше, чем у Толстого,
учился я с детства толково
у слепцов, по вагонам хрипевших
про графа Толстого…
Охрименко не стремился к славе. Лишь в конце жизни, в начале 1990-х годов, он стал выступать на концертах авторской песни. Его тексты были впервые напечатаны лишь в 1992 году, в «Литературной газете».

Примечания

Ссылки 
Биография 
Биография 
«Он был батальонный разведчик» 
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Поэты СССР
Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Поэты России XX века
Авторы-исполнители России
Участники советско-японской войны (СССР)